Werth kan syfta på:

 Alexander Wert (född 1950), en fransk historiker
 Nicolas Werth (född 1950), en fransk historiker
 Isabell Werth (född 1969, Rheinberg), den mest framgångsrika dressyrryttaren i modern tid
 Johann von Werth (von Werdt, de Weert) (15911652), greve, tysk militär

Se även 
 Werthén (Werthen)
 Werther
 Wirth

Tyska efternamn